Osoby o tym nazwisku:
 Armando Valladares − kubański pisarz, poeta, więzień polityczny i działacz społeczny
 Juan Valladares − honduraski lekkoatleta, olimpijczyk
 Melvin Valladares − honduraski piłkarz
 Noel Valladares − honduraski piłkarz